Saint Helier, plaats en gemeente op Jersey
Saint-Hélier, gemeente in Frankrijk